I believe in you (film), een Britse film uit 1952 met Celia Johnson
 I believe in you (Neil Young), een lied van Neill Young uit 1970
 I believe in you (Bob Dylan), een lied van Bob Dylan uit 1979
 I believe in you (Don Williams), een lied van Don Williams uit 1980
 I believe in you (Talk Talk), een lied van Talk Talk uit 1988
 I believe in you (Kylie Minogue), een lied van Kylie Minogue uit 2004
 I believe in you (Je crois en toi), een lied van Il Divo en Céline Dion uit 2006
 I believe in you. Your magic is real een muziekalbum van YACHT uit 2007